Altıparmak ist ein türkischer Familienname mit der Bedeutung „Sechsfinger“, gebildet aus den Elementen altı (sechs) und parmak (Finger; Zeh).

Namensträger 
 Burak Altıparmak (* 1990), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Ersel Altıparmak (1942–2014), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Mehmet Altıparmak (* 1969), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Ogün Altıparmak (* 1938), türkischer Fußballspieler, -trainer und -funktionär

Siehe auch 
 Altıparmak, Bergdorf im Nordosten der Türkei, siehe Barhal.

Familienname
Türkischer Personenname